Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 419 dans le monde.

 Route fédérale 419 en Allemagne
 RS-419 au Brésil
 Route 419 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 419 en Finlande
 Route nationale 419 en France
 Route régionale 419 en Slovénie